Primera División 1971-1972 – torneo di hockey su pista spagnolo
 Primera División 1971-1972 – torneo di calcio spagnolo